Николай Бедряга:
 Бедряга, Николай Васильевич (1745—1811) — воронежский губернский предводитель дворянства (1795—1798).
 Бедряга, Николай Григорьевич (1786—1856) — ротмистр; георгиевский кавалер (1813), младший сын Г. В. Бедряги; острогожский уездный предводитель дворянства (1831—1834).
 Примечания